I Szonjong (1970) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon
 I Szonjong (1984) dél-koreai maratonfutónő, olimpikon